Lillsaivis (meer), een meer binnen de Zweedse gemeente Gällivare, of
Lillsaivis (plaats), een plaats in Zweedse gemeente Gällivare.